HMAS „Stalwart” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty Royal Australian Navy:
 HMAS „Stalwart” – niszczyciel typu S z okresu międzywojennego
 HMAS „Stalwart” – tender niszczycieli z lat 60. XX wieku
  – okręt zaopatrzeniowy, w służbie od 2021 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy australijskich okrętów